Lucas Bols es una compañía privada neerlandesa, dedicada a la producción, distribución, venta y comercialización de bebidas alcohólicas. Es la compañía neerlandesa más antigua en pie y alega ser también la destilería más añeja del mundo. Su cartera de marcas consiste en Bols, Galliano, Vaccari, Pisang Ambon, Goldstrike y un gran grupo de ginebras y licores de los Países Bajos. Produce alrededor de 3 millones de botellas al año, con ingresos anuales superiores a € 95 000 000.

Destilerías
Empresas de los Países Bajos
Proveedor de la Corte Imperial y Real